Духови́дец:

 Духовидец — человек, способный общаться с духами и предвидеть будущее.
 «Духовидец» — неоконченный роман Фридриха Шиллера.

См. также 
 Духоведение
 «Грёзы духовидца, пояснённые грёзами метафизики» (1766) — трактат Иммануила Канта о творчестве Сведенборга.

Примечания